Puffin Island kan syfta på följande platser:

Irland 

 Puffin Island (ö i Irland), Munster, Ciarraí,

Kanada 

 Puffin Island, Newfoundland,

Storbritannien 

 Puffin Island, Wales, ö, 

Robotskapade Irlandförgreningar